Sprite může být:

 Sprite – limonáda s citronovou příchutí
 Sprite (počítačová grafika) – označení pro dvourozměrný obrázek
 Austin-Healey Sprite – britský automobil
 Název jednoho z Unix-like operačních systémů
 Anglický výraz pro skřítka nebo vílu

Externí odkazy